Botelhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Botelhos (ort), Minas Gerais, 
 Botelhos (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar